Алекса́ндр Миха́йлович Голоду́бов (25 октября 1941, Москва, РСФСР, СССР — 11 декабря 2000, Москва, Россия) — российский футболист. Полузащитник. Мастер спорта СССР (1965).

Карьера 
Воспитанник ФШМ «Москва».

За свою карьеру выступал в советских командах «Динамо» (Москва), «Динамо» (Брянск), «Торпедо» (Павлово), «Авангард» (Коломна), «Шинник» (Ярославль), «Спартак» (Москва), «Труд» (Воронеж), «Локомотив» (Калуга), «Спартак» (Рязань), «Сибиряк» (Братск).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте fanat1k.ru
 Профиль на сайте spartakmoskva.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Торпедо» Павлово
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Авангард-Кортэк»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Спартак» Рязань
Игроки ФК «Сибиряк»
Мастера спорта СССР